Panorama Park désigne :

 le Panorama-Park Sauerland Wildpark, un parc animalier situé en Allemagne ;
 Panorama Park, une ville située dans l’Iowa, aux États-Unis.